Qivittut bezeichnet:
 Qivittut, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland, siehe Kangerluk
 Qivittut (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qivittut (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland